Tuft es un apellido que puede hacer referencia a:

  Gabriel Tuft, luchador.
  Svein Tuft, ciclista profesional.